Montefiore est un nom de lieu devenu un patronyme porté surtout par des Juifs originaires d'Italie, dont la famille Montefiore.

Patronymes

 Moïse Montefiore (1784 - 1885), célèbre philanthrope juif anglais originaire d'Italie ;
 Georges Montefiore-Levi (1832-1906), ingénieur et philanthrope belge, fondateur de l'institut Montefiore ;
 Claude Montefiore (1858 - 1938), fondateur du judaïsme libéral britannique et président de l'association anglo-juive de 1895 à 1921. Membre de la famille de Moïse Montefiore ;
 Hortense Montefiore-Bischoffsheim (1843-1901),  philanthrope belge  ;
 Hugh Montefiore, (1920-2005), théologien et prélat britannique ;
  (1926-), philosophe et écrivain britannique, fellow et tutor de Balliol College (Oxford) ;
 Simon Sebag Montefiore (né en 1965), historien anglais spécialiste de la Russie.

Toponymie

 Montefiore Conca, commune italienne ;
 Montefiore dell'Aso, commune italienne ;
 Institut Montefiore, un institut de sciences appliquées de l'université de Liège.

Patronyme italien
Patronyme juif